Volk steht für:
 Volk, Gruppe ethnischer, nationaler oder staatlicher Zugehörigkeit, auch: Menschenmenge, Unterschichten, Kirchenvolk
 Volk (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Volk (Album), Konzeptalbum der slowenischen Band Laibach
 Volk (Liturgie), in der katholischen Liturgie die Teilnehmer eines Gottesdienstes in Gegenüberstellung zum Zelebranten oder Leiter der Versammlung
 Staat, Lebensgemeinschaft von Tieren einer Art, siehe Eusozialität
 Staatsvolk, Gesamtheit der Staatsangehörigen eines Staates
 Stimmvolk, Wahlvolk, Gesamtheit der Stimmberechtigten oder Wählerschaft bei einer Wahl oder Abstimmung

Unternehmen:
 Volk Verlag, Münchener Sachbuchverlag
 Volk und Wissen Verlag, Schulbuchverlag der DDR
 Volk’s Electric Tramway Ltd., historischer britischer Fahrzeughersteller

Das Volk steht für

Zeitungen:
 Das Volk (1848), Das Volk. Organ des Central-Komitees für Arbeiter. Eine sozialpolitische Zeitschrift, Leipzig 1848
 Das Volk (1859), Das Volk. Londoner Wochenzeitung, London 1859
 Das Volk (1945–1946), Das Volk. Tageszeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berliner Verlagsanstalt, Berlin 7. Juli 1945 bis 21. April 1946
 Das Volk, ehemalige SED-Bezirkszeitung für den Bezirk Erfurt (1946–1990), heute Thüringer Allgemeine
 Das Volk (Olten), Schweizer Tageszeitung

Siehe auch:
 Folk (Begriffsklärung)
 Volck
 Vouk
 Volke